Martineum steht für Schulen
Martineum (Halberstadt)
Martineum (Witten)